Dig může být:

 Dig (skupina) – americká rocková skupina
 Dig (album, Miles Davis) – album trumpetisty Milese Davise z roku 1956
 Dig (album, Adam Again) – album skupiny Adam Again z roku 1992
 Dig (album, Tošiko Akijoši) – album klavíristky Tošiko Akijoši z roku 1993
 Dig (album, I Mother Earth) – album skupiny I Mother Earth z roku 1993
 Dig (album, Boz Scaggs) – album zpěváka Boze Scaggse z roku 2001